Натали́ Ни́колсон (, урождённая Натали́ Си́менсон, ; ) — американская кёрлингистка, первый в команде США на Олимпийских играх 2010 года.

Биография 
Окончила Университет Северной Дакоты.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, , ), серебро (, ), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2002, 2004, 2007, 2013, 2016), серебро (2006).
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2009.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу